Oliwnik – gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy.
 Oliwnik – rodzaj drzew i krzewów z rodziny oliwnikowatych.